Hrvatska:
 Jasenice su općina u Zadarskoj županiji.
 Jasenice (Konavle), naselje u Konavlima

BiH:
 Jasenice (Rogatica, BiH), naselje u općini Rogatica

Vidi i:
 Jasenica (razdvojba)
 Jesenice (razdvojba)
 Jesenica (razdvojba)